Desa Jatireja kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Jatireja (administrativ by i Indonesien, lat -6,40, long 107,88), Jawa Barat, 
 Desa Jatireja (administrativ by i Indonesien, lat -6,29, long 107,20), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar